Сарручей — ручей в России, протекает по территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области. Длина ручья — 10 км.

Общие сведения 
Ручей берёт начало из Верхнего Игакозера на высоте 223,1 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Ручей в общей сложности имеет двенадцать малых притоков суммарной длиной 23 км.

Впадает в реку Оять, левый приток Свири.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812202000012864.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Притоки Ояти
Реки Подпорожского района